Wjasowa (ukrainisch ) ist der Name:

 mehrerer Orte in der Ukraine:
 in der Oblast Charkiw, Rajon Krasnokutsk, siehe Wjasowa (Krasnokutsk)
 in der Oblast Lwiw, Rajon Lwiw, siehe Wjasowa (Lwiw)

 der Langstreckenläuferin Olena Schupijewa-Wjasowa